Чивог () — административная единица Бутана третьего уровня подчинения. Также является избирательным участком. В стране насчитывается 1044 чивогов. Как правило, в каждом гевоге насчитывается 5-6 чивогов.

Правовой статус 
До 2009 года чивоги административно подчинялись гевогам. Конституция 2008 года упоминает чивоги только в качестве избирательных участков, называемых «подгевогами» (), но не отменяет их административный статус. Согласно «Закону о выборах» 2008 года, чивоги являются основными избирательными округами в пределах гевогов, в которых избрают одного члена Гевог Цогде () и одного члена Дзонгхаг Тхромде (). Правовой статус чивогов как избирательных участков подтверждается «Законом о местном управлении» 2009 года, который отменил «Закон о местном самоуправлении» 2007 года.

Список чивогов 
Ниже приведён список 1044 чивогов Бутана по состоянию на 2011 год:

Комментарии

Примечания 

Административные единицы
Административное деление Бутана